Алекса́ндр Зу́ев:
 Зуев, Александр Афанасьевич (1922 — ?) — советский государственный деятель.
 Зуев, Александр Владимирович (род. 1964) — советский и российский актёр театра и кино.
 Зуев, Александр Дмитриевич (род. 1996) — российский футболист.
 Зуев, Александр Евстратович (1887—1920) — русский офицер, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер.
 Зуев, Александр Львович (род. 1996) — российский баскетболист, призёр Олимпийских игр.
 Зуев, Александр Михайлович (1961—2001) — капитан ВВС СССР, в 1989 году совершивший угон истребителя МиГ-29 в Турцию.
 Зуев, Александр Никанорович (1896—1965) — русский советский писатель, журналист.
 Зуев, Александр Ювенальевич (1856—1924) — русский врач, лейб-медик, главный санитарный инспектор российского флота.